
Motociklistična Velika nagrada Kitajske 2006 je bila četrta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 14. maja 2006.

Razred MotoGP

Razred 250 cm3

Razred 125 cm3 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006
2006